Kjölur kan syfta på följande platser:

Island 

 Kjölur (bergspass), Norðurland vestra, 
 Kjölur (bergstopp), Västfjordarna, 
 Kjölur (berg), Höfuðborgarsvæði, 
 Kjölur (kulle), Norðurland vestra, 

Robotskapade Islandförgreningar